Az Azúrkék nyomok és te (eredeti cím: Blue's Clues & You!) 2019-től vetített amerikai–kanadai vegyes technikájú fantasy sorozat, amelyben valós és számítógéppel animált díszletek, élő és számítógéppel animált szereplők közösen szerepelnek. Ez az eredeti 1996-os Azúrkék nyomok TV sorozat újraindítása egy új házigazdával, Joshua Dela Cruzzal, és az eredeti sorozat alkotói, Angela C. Santomero és Traci Paige Johnson dolgozták ki.

A premier 2019. november 11-én volt Amerikában a Nickelodeon-on. Magyarországon a Nick Jr. 2020. március 30-án, a Nickelodeon 2020. április 4-én mutatta be a Nick jr. blokkban.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad

Második évad

Harmadik évad

Negyedik évad

Jegyzetek

További információ 

2019-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
2019-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai
Televíziós oktató sorozatok
Televíziós kalandsorozatok